SMIC ist eine Abkürzung und steht für:

 den gesetzlich festgelegten Mindestlohn in Frankreich, siehe Salaire minimum interprofessionnel de croissance
 einen chinesischen Halbleiterhersteller, siehe Semiconductor Manufacturing International Corporation
 Congregatio Sororum Missionariarum ab Immaculata Conceptione Matris Dei, das Ordenskürzel  für Missionsschwestern von der Unbefleckten Empfängnis der Mutter Gottes

SMIC